Лапану́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Северак-ле-Шато. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12123.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 155 км северо-восточнее Тулузы, в 37 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 750 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 474 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 349 были экономически активными, 125 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 349 активных работали 330 человек (173 мужчины и 157 женщин), безработных было 19 (6 мужчин и 13 женщин). Среди 125 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 61 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь IX века. Памятник истории с 1927 года
  (XVI век). Памятник истории с 1928 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон